Classe Worcester – incrociatori statunitensi
Classe Worcester – vascelli britannici